Hosszú István (1893–1963) pilóta
 Hosszú István (1961) kosárlabdázó